Vorjohann ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Vorjohann (* 1963), deutscher Politiker (CDU)
 Walter Vorjohann (* 1955), deutscher Fotograf